Лос Морос има више значења:

 Лос Морос, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Морос (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Морос, Морос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Морос (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Морос (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Морос (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Морос (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику